Osoby o tym nazwisku:
 Feliks Gryglewicz – katolicki ksiądz, biblista, tłumacz
 Grażyna Gryglewicz – polska inżynier chemii
 Józef Gryglewicz – polski wojskowy
 Tomasz Gryglewicz - polski historyk sztuki i krytyk sztuki